Noland ist der Familienname folgender Personen:

 Cady Noland (* 1956), US-amerikanische Objekt- und Installationskünstlerin sowie Fotografin
 Charles Noland, US-amerikanischer Schauspieler.
 James Ellsworth Noland (1920–1992), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Kenneth Noland (1924–2010), US-amerikanischer Maler
 Peggy Noland, US-amerikanische Modeschöpferin
 Valora Noland (1941–2022), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Noland (Arkansas)
 Noland (Colorado)
 Noland (Kentucky)

Siehe auch:
 Knowland
 Nolan